Schwendener ist der Familienname folgender Personen:
 Janick Schwendener (* 1992), Schweizer Eishockeyspieler
 Severin Schwendener (* 1983), Schweizer Autor und Journalist
 Simon Schwendener (1829–1919), Schweizer Botaniker und Universitätsprofessor